Die folgenden Personen waren Bischöfe von Vence (Frankreich):

Vence
!
Bistum Nizza